Костеши  — топоним:

Беларусь 
 Костеши — деревня, Осовецкий сельсовет, Любанский район, Минская область
 Костеши — деревня, Неманский сельсовет, Узденский район, Минская область